

Patronyme 
 Alfred Prinz (1930-2014), clarinettiste et compositeur autrichien ;
 Birgit Prinz (1977-), joueuse de football allemande ;
 Frédéric Prinz von Anhalt (1943-), célébrité américaine d'origine allemande ;
 Johannes Prinz (1958-), chef de chœur et chef d'orchestre autrichien ;
 LeRoy Prinz (1895-1983), chorégraphe et réalisateur américain ;
 Matthias Prinz (1956-), avocat allemand ;
 Rosemary Prinz (1931-), actrice américaine.

Divers 
 Prinz, cratère situé dans l'Oceanus Procellarum ;
 Prinz Eitel Friedrich, paquebot à vapeur de la Norddeutscher Lloyd ;
 Prinz Eugen, croiseur lourd de l'Allemagne ;
 Prinz-Luitpold-Haus, refuge de montagne dans les Alpes d'Allgäu ;
 Prinz Pi, rappeur allemand ;
 NSU Prinz, automobiles du constructeur allemand NSU.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme